У́лицы Тара́за () — городская инфраструктура, обеспечивающая пешеходное и транспортное движение, а также проживание и обслуживание населения города Тараз.

Первые те или иные сведения о внутреннем устройстве Тараза, — даны после его занятия отрядом М. Г. Черняева в 1864 году. Так, согласно работе Черняева «Записка о крепости Аулиеата. Святой отец. Июня 1864 г.», населённый пункт, состоявший из крепости (внутри которой — цитадель) и к югу от неё — слободки, — включал в себя 14 улиц, 8 мечетей, 767 домов, в том числе с лавками — 473. В слободке, насчитывавшая 2—3 тыс. чел., основной улицей являлась — Наманга́н-Коче́ (в переводе — Наманганская улица), названная связи с первыми жителями слободки, переселившиеся сюда из Намангана в 1837 году. После полноценного вхождения города в состав Российской империи, в него начали селиться русские переселенцы: так, в 1876 году, сюда было сослано 80 уральских казаков, а особенно приток русских увеличился в 80—90 годах XIX века. Русские обосновали отдельную часть города (к северо-западу от крепости) и основали улицы — База́рную (ныне — проспект Толе би), Ру́сскую (ныне — улица Пушкина). Тем самым город рос в западном направлении. Так как основной процесс развития Тараза, и, собственно формирования улиц пришёлся на советский период, большинство улиц и составные части города носили наименования соответствующие советской идеологии. Значительная их часть в итоге была переименована в независимом Казахстане.

Всего в Таразе 1330 улиц, в том числе на 293 из которых установлены фонари. На брифинге акима города Тараз 2022 года, в течение трёх лет запланировано установить оснащение на 123 улицах, провести средний ремонт на 34 улицах, тем самым увеличив долю асфальтированных дорог с 86 до 94 %.

Для населённых пунктов Жидели, Казарма, Кольтоган, Кумшагал, Кызылабад, Чолдала, входящих в состав Таразской городской администрации, — приведены отдельные списки.

Список 
Список основан на неофициальных общедоступных данных из картографических сервисов (Google Maps, Яндекс.Карты, OpenStreetMap и 2ГИС) и, скорее всего, не является полным и точным.

# 

 8 марта, 2-й переулок
 8 марта, переулок

А 

 Абая, 1-й переулок
 Абая, 2-й переулок
 Абая, 3-й переулок
 Абая, 4-й переулок
 Абая, переулок
 Абая, проспект
 Абая, тупик
 Абдильдаева, улица
 Абдирова, улица
 Абдуллина, 1-й переулок
 Абдуллина, улица
 Абдыбаева, улица
 Абилкаирова, улица
 Абишева, 2-й переулок
 Абишева, 3-й переулок
 Абишева, 4-й переулок
 Абишева, 5-й переулок
 Абишева, улица
 Абланова, улица
 Абылай Хана, 1-й переулок
 Абылай Хана, 2-й переулок
 Абылай Хана, 3-й переулок
 Абылай Хана, 4-й переулок
 Абылай Хана, 5-й переулок
 Абылай Хана, 6-й переулок
 Абылай Хана, улица
 Аванесова, переулок
 Аванесова, улица
 Автомобильная улица
 Автомобильный 1-й переулок
 Автомобильный 3-й переулок
 Адамбаева, 1-й переулок
 Адамбаева, улица
 Азат, улица
 Азербаева, тупик
 Азербаева, улица
 Азербайжана Мамбетова, улица
 Азизбекова, улица
 Айдын, улица
 Айнабулак, улица
 Айнаколь, улица
 Айтау, улица
 Айтеке би, 1-й переулок
 Айтеке би, 3-й переулок
 Айтеке би, улица
 Айтиева, 2-й переулок
 Айтиева, улица
 Айша биби, улица
 Академика Павлова, улица
 Акбакай, улица
 Акбастау, улица
 Акбиик, улица
 Акбозова, 1-й переулок
 Акбозова, 3-й переулок
 Акбозова, улица
 Акбота, улица
 Акбулым, улица
 Акдала, улица
 Акжол, улица
 Акжупар, улица
 Аккайын, улица
 Акканат, улица
 Аккоз батыра, улица
 Аккозиева, 1-й переулок
 Аккозиева, 2-й переулок
 Аккозиева, 3-й переулок
 Аккозиева, 4-й переулок
 Аккозиева, тупик
 Аккозиева, улица
 Акколь, улица
 Аккорган, улица
 Аккошкар аулие, улица
 Акмолда Батыр басы, 1-й переулок
 Акмолда Батыр басы, 2-й переулок
 Акмолда Батыр басы, улица
 Акмолинская улица
 Акмолинский 1-й переулок
 Аксай, улица
 Аксу, улица
 Аксункар, улица
 Актамберды жырау, улица
 Актюбинская улица
 Акша батыра, улица
 Акшатыр, улица
 Акшуак, улица
 Акылбекова, 1-й переулок
 Акылбекова, 2-й переулок
 Акылбекова, улица
 Акыртас, улица
 Аламан, улица
 Алатау, улица
 Алатауская улица
 Алатауский 1-й переулок
 Алатауский 2-й переулок
 Алексеева, улица
 Алии Молдагуловой, улица
 Алимкулова, улица
 Алипшеева, 1-й переулок
 Алипшеева, 2-й переулок
 Алипшеева, 3-й переулок
 Алипшеева, 4-й переулок
 Алипшеева, 5-й переулок
 Алипшеева, 6-й переулок
 Алипшеева, улица
 Алихана Бокейхана, улица
 Алкея Маргулана, улица
 Алматинская улица
 Алпамыс батыра, улица
 Алтай, улица
 Алтыбакан, улица
 Алтын Орда, улица
 Алтынсарина, улица
 Алыптегин, улица
 Алчовая улица
 Алшалы, улица
 Аль-Фараби, переулок
 Аль-Фараби, улица
 Амангельды, переулок
 Амангельды, улица
 Амире Кашаубаева, улица
 Анар, улица
 Анарбаева, улица
 Аныракай, улица
 Аппаева, 1-й переулок
 Аппаева, 2-й переулок
 Аппаева, улица
 Аппасовой, улица
 Апсеметова, улица
 Арай, улица
 Арасан, улица
 Аргымак, 1-й переулок
 Аргымак, 2-й переулок
 Аргымак, улица
 Арлан, улица
 Арнасай, улица
 Аршалы, улица
 Артёма, 1-й переулок
 Артёма, 2-й переулок
 Артёма, улица
 Асимова, улица
 Аскарова, улица
 Ассинская улица
 Ассинский 1-й переулок
 Ассинский 3-й переулок
 Ассинский 4-й переулок
 Ассинский 5-й переулок
 Ат Тарази, 1-й переулок
 Ат Тарази, 2-й переулок
 Ат Тарази, улица
 Атлах, улица
 Аубакирова, улица
 Аулиеатинская улица
 Аулиеатинский тупик
 Ауэзова, улица
 Ашимбаева, улица
 Аэропортовская улица
 Аяулы, улица

Б 

 Бабушкина, улица
 Баженова, улица
 Базарбая, улица
 Баисейтовой, переулок
 Баисейтовой, улица
 Байгисиева, улица
 Байдибека баба, улица
 Байдильдаева, улица
 Байзак батыра, 1-й переулок
 Байзак батыра, 2-й переулок
 Байзак батыра, 3-й переулок
 Байзак батыра, улица
 Байкент, улица
 Байконыс, улица
 Байкоразова, улица
 Байтана батыра, улица
 Байтасова, улица
 Байтак, улица
 Байтурсынова, улица
 Байшешек, улица
 Бакбергенова, улица
 Бакиевской, переулок
 Бакира Абдуллаева, улица
 Бактияр баба, улица
 Бакшалы, улица
 Балауса, улица
 Балбырауын, улица
 Балдырган, улица
 Балкарагай, улица
 Балуана Шолака, улица
 Банникова, улица
 Банный тупик
 Барбола, переулок
 Барбола, улица
 Барбюса, улица
 Бармак акына, улица
 Барыс, улица
 Барысхан, улица
 Бауыржана Момышулы, 1-й переулок
 Бауыржана Момышулы, 2-й переулок
 Бауыржана Момышулы, 3-й переулок
 Бауыржана Момышулы, улица
 Баянауыл, улица
 Бебеля, улица
 Бедельбаева, улица
 Бейбитшилик, улица
 Бекбергенова, 1-й переулок
 Бекбергенова, 2-й переулок
 Бекбергенова, 3-й переулок
 Бекбергенова, 4-й переулок
 Бекбергенова, 5-й переулок
 Бекбергенова, 6-й переулок
 Бекбергенова, 7-й переулок
 Бекбергенова, улица
 Бектурганова, улица
 Белинского, улица
 Бердибека Сокпакбаева, улица
 Бесагашский переулок
 Бесиктас, улица
 Беспалова, проезд
 Бигельдинова, улица
 Бирлесу енбек, улица
 Бирлик, улица
 Богдана Хмельницкого, улица
 Богуна, переулок
 Бозторгай, улица
 Болатова, улица
 Болашак, улица
 Болтирик шешен, 1-й переулок
 Болтирик шешен, 2-й переулок
 Болтирик шешен, 3-й переулок
 Болтирик шешен, улица
 Больничный переулок
 Больничный тупик
 Бостандык, улица
 Братская улица
 Бруно, улица
 Будённого, улица
 Бульварный 3-й переулок
 Бульварный 4-й переулок
 Бульварный 5-й переулок
 Бурненская улица
 Бурыл, 2-й переулок
 Бурыл, 3-й переулок
 Бухар Жырау, улица

В 

 Виноградная улица
 Вишнёвая улица
 Владимира Высоцкого, улица
 Водопьянова, улица
 Воинская улица
 Волкова, тупик
 Волкова, улица
 Володарского, улица
 Восточно-Семафорный, переулок

Г 

 Габита Мусрепова, улица
 Галунчина, улица
 Гамалея, улица
 Генерала Дуйсебаева, переулок
 Генерала Кыпшакбаева, улица
 Генерала Рахимова, улица
 Гидрокомплекс, улица
 Гипсовый 1-й переулок
 Гипсовый 2-й переулок
 Глинки, улица
 Говорова, переулок
 Говорова, улица
 Гоголя, переулок
 Гоголя, улица
 Гончарова, улица
 Горная, улица
 Громовой, улица
 Грушко, улица

Д 

 Дальняя Карасу, переулок
 Дальняя Карасу, улица
 Даненулы, переулок
 Даненулы, улица
 Дархан, улица
 Дастур, улица
 Датова, 1-й переулок
 Датова, 2-й переулок
 Датова, улица
 Дауылпаз, улица
 Дачная, улица
 Демесинова, улица
 Демьяна Бедного, улица
 Диваева, улица
 Дины Нурпеисовой, улица
 Добровольского, улица
 Добролюбова, улица
 Домалак Ана, улица
 Досмухаммедова, улица
 Достоевского, переулок
 Достоевского, улица
 Дуйсебаева, улица
 Дуйсена Баянова, улица
 Дулата Баямбаева, улица
 Дулати, 1-й переулок
 Дулати, 2-й переулок
 Дулати, улица
 Дулатова, улица
 Думан, улица
 Дуримбетова, проезд
 Дуримбетова, улица

Е 

 Елибаева, переулок
 Елибаева, улица
 Елюбаева, улица
 Ермека Серкебаева, улица
 Есей би, улица
 Есенберлина, улица
 Есенина, улица
 Есет батыра, улица
 Ескелды батыра, улица
 Еспаева, 1-й переулок
 Еспаева, 2-й переулок
 Еспаева, улица
 Естемисова, улица

Ж 

 Жагалау, улица
 Жазылбека Куанышбаева, улица
 Жайык, улица
 Жакан Сабалакова, улица
 Жалантос батыра, улица
 Жалаулы, улица
 Жалын, улица
 Жамбыла, проспект
 Жанабаева, улица
 Жанасоз, улица
 Жанболатова, улица
 Жангельдина, переулок
 Жангельдина, улица
 Жандарбекова, улица
 Жандосова, улица
 Жанкоразова, 1-й переулок
 Жанкоразова, 2-й переулок
 Жанкоразова, 3-й переулок
 Жанкоразова, улица
 Жансугурова, улица
 Жас даурен, улица
 Жаугаш батыра, 2-я улица
 Жаугаш батыра, улица
 Жауказын, улица
 Жаухар, улица
 Железнодорожная улица
 Железнодорожный 1-й переулок
 Желтовского, тупик
 Желтовского, улица
 Желтоксан, 3-й переулок
 Желтоксан, 4-й переулок
 Желтоксан, улица
 Жемисти, улица
 Жеруйык, улица
 Жетитобе, улица
 Жетысу, улица
 Жибек Жолы, тупик
 Жибек Жолы, улица
 Жидек, улица
 Жиембет жырау, улица
 Жикооперации, 1-й переулок
 Жикооперации, 2-й переулок
 Жикооперации, улица
 Жихангер, улица
 Жолбарыс хана, улица
 Жолсеита Камбарова, улица
 Жуалы, улица
 Жуанышева, переулок
 Жуанышева, улица
 Жузбаева, улица
 Жумадилова, улица
 Жунисалиева, улица
 Жургенова, улица
 Жусипа Баласагуна, 1-й переулок
 Жусипа Баласагуна, 2-й переулок
 Жусипа Баласагуна, 3-й переулок
 Жусипа Баласагуна, улица
 Жылысбаева, улица

З 

 Западная улица
 Западный 1-й переулок
 Западный 2-й переулок
 Западный 3-й переулок
 Заречная 2-й переулок
 Заречная улица
 Заурбекова, улица
 Зелёная улица
 Зелёный 1-й переулок
 Зелёный 2-й переулок
 Зои Космодемьянской, переулок
 Зои Космодемьянской, улица

И 

 Ивана Франко улица
 Игилик, улица
 Иманалиева, улица
 Исатая, улица

К 

 Кадыр Мырза али, улица
 Кадыргали Жалаири, 1-й переулок
 Кадыргали Жалаири, улица
 Казакова, переулок
 Казакова, улица
 Казахская, улица
 Казыбек би, 1-й переулок
 Казыбек би, 2-й переулок
 Казыбек би, 3-й переулок
 Казыбек би, 4-й переулок
 Казыбек би, проезд
 Казыбек би, улица
 Казына, улица
 Кайду хана, улица
 Кайназарова, улица
 Кайыма Мухамедханова, улица
 Каллаур акима, 1-й переулок
 Каллаур акима, 2-й переулок
 Каллаур акима, 3-й переулок
 Каллаур акима, 4-й переулок
 Каллаур акима, улица
 Калкабая Сартбаева, улица
 Канавский, переулок
 Капал, 1-й переулок
 Капал, 2-й переулок
 Капал, 3-й переулок
 Капал, 4-й переулок
 Капал, 5-й переулок
 Капал, 6-й переулок
 Капал, улица
 Караванная улица
 Карагай, улица
 Карагандинская улица
 Каракемер, улица
 Каракум, улица
 Карасу, 1-я улица
 Карасу, 2-я улица
 Карасу, 3-я улица
 Каратая Турысова, улица
 Карахан, улица
 Карлыгаш, улица
 Кармелюка, улица
 Каспака Курманбекова, улица
 Касыма Кайсенова, улица
 Касымбекова, улица
 Каукена Кенжетаева, улица
 Кашаганова, 2-й переулок
 Кашаганова, 3-й переулок
 Кашаганова, улица
 Кашгари, улица
 Кацюбинского, улица
 Кенесары Хана, проспект
 Кербулак, улица
 Керуен, улица
 Кикбаева, улица
 Клары Цеткин, улица
 Клубная улица
 Клубничная улица
 Клубной переулок
 Кобыланды, улица
 Ковалевской, улица
 Когершин, улица
 Кодели, улица
 Кожаберген жырау, тупик
 Кожаберген жырау, улица
 Козлова, улица
 Койбакова, улица
 Койшибекова, 2-й переулок
 Койшибекова, улица
 Кокорай, улица
 Колбасшы Койгельды, переулок
 Колбасшы Койгельды, улица
 Кольцевая улица
 Кольцевой проезд
 Комарова, улица
 Комратова, улица
 Конаева, 1-й переулок
 Конаева, 2-й переулок
 Конаева, улица
 Кондратьева, улица
 Коперника, улица
 Косанова, улица
 Космонавтов, улица
 Косы батыра, улица
 Кошек батыра, улица
 Кошекова, улица
 Кошеней, 1-й переулок
 Кошеней, 2-й переулок
 Кошеней, 3-й переулок
 Кошеней, 4-й переулок
 Кошеней, 5-й переулок
 Кошеней, 6-й переулок
 Кошеней, 7-й переулок
 Кошеней, 8-й переулок
 Кошеней, улица
 Кошкарбай, улица
 Кошмамбетова, улица
 Красина, 1-й переулок
 Красина, 2-й переулок
 Красина, 3-й переулок
 Красина, 4-й переулок
 Красина, 5-й переулок
 Красина, 6-й переулок
 Красина, 7-й переулок
 Крылова, улица
 Кудайбердиева, улица
 Кулагер, улица
 Кулан, улица
 Кулжабаева, улица
 Кулибина, улица
 Кулпынай, улица
 Куншуак, улица
 Курманбетова, улица
 Курмангазы, переулок
 Курмангазы, улица
 Кустанайская улица
 Кустанайский 2-й переулок
 Кустанайский 3-й переулок
 Кустанайский переулок
 Курчатова, улица
 Кызыл Кайнар, переулок
 Кызыл Кайнар, улица
 Кылышбай акына, улица

Л 

 Лазарева, улица
 Лазо, 1-й переулок
 Лазо, 2-й переулок
 Лазо, улица
 Латифа Хамиди, улица
 Левашова, улица
 Лермонтова, улица
 Локомотивная улица
 Локомотивный переулок
 Ломоносова, улица
 Лукманова, 1-й проезд
 Лукманова, 2-й переулок
 Лукманова, 2-й проезд
 Лукманова, переулок
 Лукманова, проезд
 Лукманова, улица
 Лысенко, улица

М 

 Магазы Масанчи, переулок
 Магазы Масанчи, улица
 Макаренко, переулок
 Макарова, улица
 Мало-Бесагашский переулок
 Мамбет батыра, 1-й переулок
 Мамбет батыра, 2-й переулок
 Мамбет батыра, тупик
 Мамбет батыра, улица
 Мангилик ел, 1-й переулок
 Мангилик ел, 2-й переулок
 Мангилик ел, 3-й переулок
 Мангилик ел, улица
 Маншук Маметовой, улица
 Майкы би, улица
 Майлина, улица
 Майлыкожа, улица
 Марау Ана, улица
 Маржан, улица
 Матросова, тупик
 Матросова, улица
 Махамбет батыра, переулок
 Махамбет батыра, улица
 Маяковского, 1-й переулок
 Маяковского, 2-й переулок
 Маяковского, улица
 Медеу, улица
 Менделеева, 1-й переулок
 Менделеева, 2-й переулок
 Менделеева, 3-й переулок
 Менделеева, 4-й переулок
 Менделеева, улица
 Мереке, улица
 Меркенская, улица
 Менлибаева, улица
 Мичурина, 1-й переулок
 Мичурина, 2-й переулок
 Мичурина, улица
 Миялы, улица
 Мойылды, улица
 Мойынкумская улица
 Монке би, улица
 Молдарбекова, переулок
 Молдарбекова, тупик
 Молдарбекова, улица
 Московская улица
 Музбел, улица
 Мукана Атабаева, улица
 Мусабаева, улица
 Мусоргского, 1-й переулок
 Мусоргского, 2-й переулок
 Мусоргского, улица
 Мусрепова, улица
 Мустафы Шокай, улица
 Мусы Джалиля, улица
 Мухамеджана Сералина, улица

Н 

 Набережная улица
 Назарбекова, улица
 Наманганская улица
 Наркескен, улица
 Народная улица
 Наукан, улица
 Наурыз, 1-я улица
 Наурыз, 2-я улица
 Наурыз, 3-я улица
 Наурызбай батыра, улица
 Наурызгуль, улица
 Нахимова, 1-й переулок
 Нахимова, 2-й переулок
 Нахимова, улица
 Некрасова, тупик
 Некрасова, улица
 Несибе, улица
 Ниеткалиева, улица
 Ниязымбетова, улица
 Новостройка, улица
 Нургиса Тлендиева, улица
 Нурманбетова, улица
 Нура, улица
 Нурлы, улица

О 

 Овсянникова, улица
 Ойтал, улица
 Озбек акына, улица
 Октября, 1-й переулок
 Октября, 2-й переулок
 Окым Кортыс, улица
 Олега Кошевого, улица
 Олжабаева, улица
 Онтустик, улица
 Оралхана Бокея, улица
 Орис, улица
 Оркениет, улица
 Осипенко, улица
 Отеген батыра, улица
 Отто Шмидта, улица
 Отырар, улица

П 

 Пархоменко, улица
 Патриса Лулумбы, 1-й переулок
 Патриса Лулумбы, 2-й переулок
 Патриса Лулумбы, улица
 Пацаева, улица
 Перепелкина, улица
 Песочная улица
 Песчаный 1-й переулок
 Песчаный 2-й переулок
 Петрашевского, улица
 Петрова, улица
 Петровского, улица
 Пирогова, 2-й переулок
 Пирогова, 3-й переулок
 Пирогова, 4-й переулок
 Пирогова, 5-й переулок
 Пирогова, улица
 Плеханова, 3-й переулок
 Плеханова, 4-й переулок
 Плеханова, 5-й переулок
 Плеханова, улица
 Полевая улица
 Попова, улица
 Прибалхашская, улица
 Привокзальная улица
 Пригородная улица
 Пригородный переулок
 Прманова, улица
 Пушкина, улица

Р 

 Райымбек батыра, 1-й переулок
 Райымбек батыра, 2-й переулок
 Райымбек батыра, 4-й переулок
 Райымбек батыра, улица
 Рафинадная улица
 Рафинадный переулок
 Рахимова, 1-й переулок
 Рахимова, 2-й проезд
 Рахимова, тупик
 Рахмати, улица
 Рахмета Жолаева, улица
 Репина, улица
 Речная, улица
 Ровненская, улица
 Розыбакиева, 2-й переулок
 Розы Балгановой, улица
 Рыночная улица
 Рыночный 1-й переулок
 Рыночный 2-й переулок
 Рысбек батыра, улица
 Рысбекова, улица
 Рыскулова, улица

С 

 Сабита Муканова, 1-й переулок
 Сабита Муканова, 2-й переулок
 Сабита Муканова, 3-й переулок
 Сабита Муканова, улица
 Сагындыкова, переулок
 Сагындыкова, улица
 Сагынтаева, улица
 Сайрам, улица
 Сакиева, улица
 Салавата Юлаева, улица
 Салем Смайылулы, улица
 Салкам Жангира, улица
 Саманты Смит, переулок
 Самаркандская улица
 Самсар, улица
 Санырак батыра, проезд
 Санырак батыра, улица
 Сапар, улица
 Сарбас Акына, улица
 Саркырама, улица
 Сарсенбаева, улица
 Сарыарка, улица
 Сарыкемер, улица
 Сатпаева, улица
 Сатыбалдиева, улица
 Саудакент, улица
 Сауран, улица
 Саухымбека Турысова, улица
 Северная улица
 Сейтхана Абдиева, улица
 Сейфуллина, улица
 Сельская улица
 Сельский переулок
 Сенкибая, 1-й переулок
 Сенкибая, 2-й переулок
 Сенкибая, 3-й переулок
 Сенкибая, 4-й переулок
 Сенкибая, 5-й переулок
 Сенкибая, 6-й переулок
 Сенкибая, улица
 Сергея Ишина, переулок
 Сергея Ишина, улица
 Серова, улица
 Сеченова, улица
 Синявина, улица
 Смайлова, улица
 Смаилова, переулок
 Смоленская улица
 Смоленский 1-й переулок
 Смоленский 2-й переулок
 Сорокина, 1-й переулок
 Сорокина, 2-й переулок
 Сорокина, 3-й переулок
 Сорокина, 4-й переулок
 Сорокина, улица
 Станционный переулок
 Старикова, улица
 Степана Разина, 1-й переулок
 Степана Разина, 2-й переулок
 Степана Разина, 3-й переулок
 Степана Разина, 4-й переулок
 Степная 2-я улица
 Степной 1-й переулок
 Степной 2-й переулок
 Степной 2-й тупик
 Студенческая улица
 Суинбай, улица
 Сулейманова, 1-й переулок
 Сулейманова, 2-й переулок
 Сулейманова, 3-й переулок
 Сулейманова, 4-й переулок
 Сулейманова, улица
 Сулейманова, улица
 Султанбаева, 2-й переулок
 Султанбаева, 2-й проезд
 Султанбаева, 3-й переулок
 Султанбаева, переулок
 Султанмахмута Торайгырова, улица
 Сухимбаева, улица
 Сыздыкова, 1-й переулок
 Сыздыкова, 5-й переулок
 Сыздыкова, 6-й поворот
 Сыздыкова, тупик
 Сыздыкова, улица
 Сыпатай батыра, улица
 Сыпыра жырау, улица

Т 

 Тажибаева, 1-й переулок
 Тажибаева, 2-й переулок
 Тажибаева, улица
 Тайбурыл, улица
 Такенова, 1-й переулок
 Такенова, 2-й переулок
 Такенова, 3-й переулок
 Такенова, 5-й переулок
 Такенова, улица
 Талалахина, улица
 Талап, улица
 Таласская улица
 Таласская 2-я улица
 Таласский 1-й переулок
 Таласский,2-й переулок
 Талды, улица
 Талдыкурганская улица
 Талшын, улица
 Танкурай, улица
 Тараза, улица
 Тасбулак, улица
 Тастандиева, 1-й переулок
 Тастандиева, 2-й переулок
 Тастандиева, 4-й переулок
 Тастандиева, улица
 Тауке Хана, улица
 Ташкентская улица
 Ташкентский 4-й переулок
 Ташкентский 5-й переулок
 Театральная улица
 Театральный переулок
 Тектурмас, улица
 Темирбека Жургенова, улица
 Темирказык, улица
 Тилемис акына, улица
 Титова, улица
 Тлеубаева, улица
 Тобылгы, улица
 Толе би, переулок
 Толе би, проспект
 Толе би, тупик
 Толстого, переулок
 Толстого, улица
 Тонкерис, улица
 Трудовой 2-й переулок
 Трудовой 3-й переулок
 Трудовой 4-й переулок
 Туйебекова, улица
 Туймекент, улица
 Туйте Пиримкулова, улица
 Туманбая Молдагалиева, улица
 Туран, улица
 Турара Жайымбаева, улица
 Тургенева, переулок
 Тургенева, улица
 Туркестанская улица
 Турксибская улица
 Турсунова, улица
 Тумар, улица
 Тындыбекова, улица
 Тынышбаева, улица
 Тюленина, улица

У 

 Уездная улица
 Уездный 1-й переулок
 Уездный 2-й переулок
 Узбекская улица
 Узбекский 1-й переулок
 Узбекский 2-й переулок
 Узбекский 3-й переулок
 Узбекская улица
 Узынтау, улица
 Украинки, улица
 Улбике акына, 1-й переулок
 Улбике акына, 2-й переулок
 Улбике акына, переулок
 Улбике акына, улица
 Ултанбаева, улица
 Улытау, улица
 Умбетбаева, улица
 Урицкого, 2-й переулок
 Урицкого, улица
 Усть-Каменогорская улица
 Утеулиева, переулок
 Утеулиева, улица

Ф 

 ФЗО, 1-й переулок
 ФЗО, 2-й переулок
 Фадеева, улица
 Фазлаева, улица
 Фариза Онгарсынова, улица
 Фресно, 1-й переулок
 Фресно, 2-й переулок
 Фресно, 3-й переулок
 Фресно, 4-й переулок
 Фресно, 5-й переулок
 Фресно, 6-й переулок
 Фресно, 7-й переулок
 Фресно, 8-й переулок
 Фресно, 9-й переулок
 Фресно, 10-й переулок
 Фресно, 11-й переулок
 Фресно, 12-й переулок
 Фресно, 13-й переулок
 Фресно, 14-й переулок
 Фресно, 15-й переулок
 Фресно, 16-й переулок
 Фресно, улица
 Фосфоритная улица

Х 

 Хаджимукана, 1-й переулок
 Хаджимукана, 2-й переулок
 Хаджимукана, 3-й переулок
 Хаджимукана, 4-й переулок
 Хаджимукана, улица
 Хамита Ергалиева, улица
 Ханшатыр, улица
 Химиков, улица
 Хиуаз Доспановой, улица
 Хмелевского, 1-й переулок
 Хмелевского, 2-й переулок
 Хмелевского, улица
 Ходжи Ахмеда Яссауи, улица
 Хусаина, улица

Ч 

 Чернышова, улица
 Черняховского, переулок
 Черняховского, улица
 Чехова, 1-й переулок
 Чехова, 2-й переулок
 Чехова, улица
 Чкалова, 1-й переулок
 Чкалова, 2-й переулок
 Чкалова, улица

Ц 

 Цветочная улица
 Целиноградская улица
 Целиноградский 1-й переулок
 Целиноградский 2-й переулок
 Целиноградский 3-й переулок
 Центральная улица

Ш 

 Шакена Айманова, улица
 Шакирова, улица
 Шамши Калдаякова, улица
 Шапагат, улица
 Шара Жиенкулова, улица
 Шасаидова, улица
 Шаттык, улица
 Шаумяна, 1-й переулок
 Шаумяна, 2-й переулок
 Шаумяна, улица
 Шертер, улица
 Шиликти, улица
 Школьный переулок
 Шокалакова, улица
 Шокалпакова, улица
 Шокан Валиханова, 1-й переулок
 Шокан Валиханова, 2-й переулок
 Шокан Валиханова, 3-й переулок
 Шокан Валиханова, 4-й переулок
 Шокан Валиханова, 5-й переулок
 Шокан Валиханова, улица
 Шостаковича, улица
 Шота Руставели, улица
 Шуйская улица
 Шурайлы, улица
 Шыгыс, улица
 Шымкентская улица
 Шынар, улица

Щ 

 Щусева, улица

Ы 

 Ыбыраева, улица
 Ыклас Дукенулы, 1-й переулок
 Ыклас Дукенулы, 2-й переулок
 Ыклас Дукенулы, улица
 Ынтымак, улица
 Ырысты, улица

Э 

 Элеваторная 2-я улица
 Элеваторный 1-й переулок
 Элеваторный 2-й переулок
 Элеваторный 3-й переулок
 Элеваторный 4-й переулок
 Элеваторный 5-й переулок

Ю 

 Южная улица

Я 

 Яблочная улица
 Яблочный 1-й переулок
 Яблочный 2-й переулок
 Яковлева, улица
 Ярошбаева, улица

Отдельные списки

Жидели 
 Бильге каган, улица

Кольтоган 

 Акжибек, улица
 Акшокы, улица
 Новый, 1-й переулок
 Первомайский, 1-й переулок
 Сарайшык, улица
 Шамшырак, улица

Кумшагал 
 Акжар, улица
 Аксарай, улица
 Аксу-Жабагылы, улица
 Актоган, улица
 Байконыр, улица
 Бейбарыс султан, улица
 Бурабай, улица
 Кансонар, улица
 Назконыр, улица
 Ордабасы, переулок
 Ордабасы, улица
 Серпер, улица
 Сулусай, улица
 Тумарлы, улица
 Ушконыр, улица
 Хантау, улица

Кызылабад 
 Аякоз, улица
 Байгалы, улица
 Казыгурт, улица
 Каркаралы, улица
 Окжетпес, улица
 Сайгулик, улица
 Сыганак, улица
 Телконыр, улица
 Ханжайлау, 1-й переулок
 Ханжайлау, 2-й переулок
 Ханжайлау, улица

Чолдала 
 9-я, улица
 Абрикосовая, улица
 Агадыр, улица
 Азат, улица
 Айвовый, тупик
 Айдарлы, улица
 Акбаян, улица
 Акберен, улица
 Акбидай, улица
 Акгул, улица
 Акдидар, улица
 Акжелкен, улица
 Аккемер, улица
 Акку, улица
 Акниет, улица
 Акселеу, улица
 Актасты, улица
 Алга, улица
 Алтын дала, улица
 Алтынколь, улица
 Алчовая, улица
 Аманжол, улица
 Арна, улица
 Асар, улица
 Аскартау, улица
 Аслан Батыра, улица
 Бастау, улица
 Белес, улица
 Белжайлау, улица
 Бирлестик, улица
 Булакты, улица
 Булдирген, улица
 Вишнёвая, улица
 Вишнёвая, улица
 Водовода, улица
 Гулзар, улица
 Дария, улица
 Дербес, улица
 Дермене, улица
 Дихан, улица
 Долана, улица
 Дорожная, улица
 Дулыга, улица
 Емен, улица
 Еркиндик, улица
 Жагажай, улица
 Жазык, улица
 Жайсан, улица
 Жаксылык, улица
 Жанажол, улица
 Жанаконыс, улица
 Жанартау, улица
 Жанаталап, улица
 Жанатурмыс, улица
 Жангакты, улица
 Жалгас, улица
 Жартас, улица
 Жасампаз, улица
 Жетыген, улица
 Жузимдик, улица
 Жулдыз, улица
 Зангар, улица
 Земляничная, улица
 Инжир, улица
 Кайынды, улица
 Калакай, улица
 Канагат, улица
 Каракат, улица
 Карлыга, улица
 Келешек, улица
 Кемел, улица
 Кемер, улица
 Кендала, улица
 Кеншалгын, улица
 Когалы, улица
 Кокжиек, улица
 Коныраулы, улица
 Кумшагальская, улица
 Кундизды, улица
 Кусжолы, улица
 Кызгалдак, улица
 Кызылагаш, улица
 Кызыларай, улица
 Кызылжар, улица
 Кыран, улица
 Лашын, улица
 Макпал, улица
 Малиновая, улица
 Масаты, улица
 Мерей, улица
 Мирас, улица
 Мурагер, улица
 Набережный, переулок
 Науирзек, улица
 Орбулак, улица
 Оркен, улица
 Орнек, улица
 Парасат, 1-й переулок
 Парасат, 2-й переулок
 Парасат, 3-й переулок
 Парасат, 4-й переулок
 Парасат, 5-й переулок
 Парасат, улица
 Персиковая, улица
 Рауан, улица
 Раушангул, улица
 Самалдык, улица
 Самрук, улица
 Сапаркент, улица
 Сарыозек, улица
 Саттилик, улица
 Сливовая, улица
 Сулукол, улица
 Сулутор, улица
 Сункар, улица
 Тан самалы, улица
 Тарлан, улица
 Теректы, улица
 Токтаназара Дуйсембаева, улица
 Толкын, улица
 Улар, улица
 Улгили, улица
 Уркер, улица
 Урожайная, улица
 Урючная, улица
 Цветочный, тупик
 Шабдалы, улица
 Шаган, улица
 Шалкар, улица
 Шиели, улица
 Шугыла, улица
 Шынбулак, улица
 Шырша, улица
 Ыдырыс, улица
 Ынталы, улица
 Ыргели, улица
 Ырыс, улица
 Южная, улица
 Яблочная, улица

Примечания

Ссылки 
 Почтовые индексы города Тараз

Тараз

Тараз